Anna Wimmer (geb. Leistl; * 1879 in Mamming; † 1956 in Landshut) war eine deutsche Unternehmerin.

Leben 
Wimmer machte in München eine Ausbildung zur Kellnerin. 1903 gründete sie zusammen mit dem Verein Die Förderer das historische Nachspiel der Landshuter Hochzeit.
Im Jahr 1950 begann sie zusammen mit ihren Söhnen, einer davon war Ignatz Wimmer, in der Kinobranche zu wirken. Wimmer gründete mehrere Kinos in Bayern. Sie prägte die Kinowirtschaft in Niederbayern.

Einzelnachweise 

Unternehmer (Bayern)
Person (Landshut)
Deutscher
Geboren 1879
Gestorben 1956
Frau